Gotarzes is de naam van twee koningen van de Parthen:
Gotarzes I (begin eerste eeuw v.Chr.)
Gotarzes II (38-51 na Chr.)